Ethelred ili u obliku Æthelred, staroenglesko je osobno ime. Nastalo je od dviju riječiju: æþel i ræd, koje znače "plemenito vijeće" ili "dobro savjetovani").<ref>Usporedi s njemačkim Adel i Rat.</ref> Osobe i objekti tog imena su: 

Anglosaska Engleska

 Ethelred Mercijski (u. 716.), kralj Mercije
 Ethelred I. Istočnoanglijski (fl. 760-ih–780-ih)
 Ethelred I. Northumbrijski (u. 796.), kralj Northumbrije
 Ethelred II. Northumbrijski, kralj Northumbrije (sr. 9. st.)
 Ethelred II. Istočnoanglijski (fl''. 870-ih)
 Ethelred od Wessexa (oko 865. – 871.), kralj Wessexa
 Ethelred (biskup) (umro 888.), canterburyjski nadbiskup
 Ethelred, mercijski ealdorman, mercijski ealdorman (oko 883. – 911.)
 Ethelred II. Nespremni (978. – 1016.), kralj Engleske

Engleska poslije normanskih osvajanja
 Ethelred Škotski (umro u 12. st.), sin Malkolma III. i sv. Margarete
 Aelred od Rievaulxa (1110–1167), engleski pisac, svetac i opat iz Rievaulxa
 Ethelred Taunton (1857–1907), engleski rimokatolički svećenik i povijesni pisac

Gorja 
 Mount Ethelred, Antarktika

Bilješke 

Imena